Тип 2 может относиться к:

 Тип 2 Коломенского завода — российский паровоз
 Тип 2 «Ке-То» — японский лёгкий танк;
 Тип 2 «Хо-И» — японский средний танк;
 Тип 2 «Ка-Ми» — японский плавающий танк;
 Тип 2 «Ку-Се» — японская САУ;
 D4Y «Suisei» — японский военный самолёт, палубный бомбардировщик (разведчик) Тип 2;
 Тип 2 — японская 30-мм авиапушка;
 Хамада Тип 2 — японский пистолет калибра 8 мм;
 Тип 2 — японский штык.
 Тип 2 — японский авиационный пулемёт.